Кингсбери или Кингсбёри () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кингсбери, Джина (род. 1981) — канадская хоккеистка.
 Кингсбери, Кларенс (1882—1949) — британский велогонщик, двукратный чемпион Олимпийских игр 1908.
 Кингсбери, Микаэль (род. 1992) — канадский фристайлист, чемпион мира.
 Кингсбери, Фред (1927—2011) — американский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1948.
 Кингсбери, Ховард (1904—1991) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1924.

Топоним 
 Кингсбери — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
 Кингсбери — город в округе Гуадалупе, штат Техас, США.